Campia ima više značenja:
 Campia, Asti
 Campia, Lucca